Falkland – arcipelago dell'oceano Atlantico dipendente dal Regno Unito
Falkland – città della Scozia nel Fife
Falkland – città degli Stati Uniti nella Carolina del Nord